Вятский край:
 Вятский край — культурно-историческая область в бассейне реки Вятки.
 «Вятский край» — одноимённая газета в Кировской области.